Ephialtes (Griechisch: Ἐφιάλτης) ist der Name von

 Ephialtes von Athen († 461/457 v. Chr.), griechischer Staatsmann
 Ephialtes von Trachis, verriet die griechischen Truppen in der Schlacht bei den Thermopylen an die Perser
 Ephialtes († 334 v. Chr.), athenischer Politiker und Feldherr

Ephialtes ist in der griechischen Mythologie
 Ephialtes (Gigant), ein Gigant 
 Ephialtes, einer der beiden Aloiden 

Ephialtes bezeichnet in der Zoologie
 Ephialtes, eine Gattung der Schlupfwespen